Bassjackers — нидерландский музыкальный дуэт в стиле электронной музыки, состоящий из Марлон Флора и Ральф ван Хилста. В 2017 году заняли 35 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.

Музыкальная карьера 

Марлон Флор и Ральф ван Хилст были друзьями в школе, где в 2007 году они создали музыкальный дуэт Bassjackers. 

В 2012 году дуэт начал выступать на фестивалях и начал гастролировать c туром по США. Их первым большим концертом является фестиваль Ultra Music Festival в Майами.

В 2013 году они совместно с диджеем и музыкальным продюсером Dyro выпустили трек под названием «Grid». В июле этого же года они выпустили совместный трек с R3hab, который получил название «Raise Those Hands».

10 февраля 2014 года они выпустили трек «Battle» в сотрудничестве с нидерландским диджеем и продюсером Jordy Dazz, он был выпущен на лейбле Doorn Records. 17 октября 2014 года Bassjackers опубликовали еще один сольный сингл под названием «Savior».

В 2015 году последовало сотрудничество с Thomas Newson. Трек получил название «Wave Your Hands». Сингл «Wave Your Hands» стал хитом номер один в Beatport в жанре бигрум.

Дискография

Чартовые синглы

Другие синглы 
2010:
 Clifton
 Showrocker (с The Partysquad)
 Bang Like A (с Ralvero)

2011:
 Rambo (с Ralvero)
 Mush, Mush
 Brougham/Contour (с Apster)

2012:
 Bronx (с Yves V)
 Let’s Get Weird
 Ria (с Angger Dimas)
 Hey! (с Showtek)

2013:
 Grid (с Dyro)
 Duckface (с Kenneth G)
 Collision (с Ferry Corsten)
 Raise Those Hands (с R3hab)
 Flag (с Gregori Klosman)
 Zing
 Gamer (с GRX)

2014:
 Crackin (Martin Garrix Edit)
 Battle (с Jordy Dazz)
 Derp (с MAKJ)
 Rampage (с Kenneth G) 
 Like That
 Savior
 X (с Dyro)

2015:
 Wave Your Hands (с Thomas Newson)
 What We Live For (с Afrojack)
 Alamo (с Brooks)
 Memories (с KSHMR при участии Sirah)
 Bring That Beat 
 Sound Barrier (с Coone и GLDY LX)
 Rough (с REEZ)

2016:
 SPCMN (с Crossnaders)
 On The Floor Like (с Joe Ghost при участии MOTi)
 Marco Polo (с Breathe Carolina & REEZ)
 F*CK (Dimitri Vegas & Like Mike Edit)
 El Mariachi (с Jay Hardway)
 Dinosaur (с Jay Hardway)
 Fireflies (при участии Luciana)
 Destiny (при участии Mat B)
 Extreme (с KSHMR при участии Sidnie Tipton)
 Pillowfight (vs. Skytech & Fafaq)

2017:
 Can't Take It (с Breathe Carolina при участии CADE)
 All Aboard (Dimitri Vegas & Like Mike Edit) (vs. D'Angello & Francis)
 Joyride (с Brooks)
 These Heights (с Lucas & Steve при участии Caroline Pennell) Wobble & Jiggle The Fever (vs. Breathe Carolina & Apek)
 Ready (с L3N)

2018:
 Last Fight (vs. Crossnaders)
 Are You Randy? (с Bali Bandits)
 The Riddle Switch'' (с Blasterjaxx

Не выпущенные:
 Bimma (с Oliver Twizt)
 Stronger (с Bizzey)
 Kinda Kluzu (с Apster)
 Klambu (с Apster)
 Atlanta (с Quintino)
 Rocker/Gnocco
 Juicy Lucy

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Beatport

Музыканты XXI века
Артисты, известные под псевдонимами
Артисты лейбла Revealed Recordings
Диджеи Нидерландов